Линово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Линово — агрогородок в Пружанском районе Брестской области.

Россия 
 Линово — деревня в Пыталовском районе Псковской области.

Украина 
 Линово — село в Путивльском районе Сумской области.